Roland Audenrieth (ur. 2 lipca 1979) – niemiecki skoczek narciarski. W Pucharze Świata startował w latach 1997–2001. Jego największym osiągnięciem w PŚ było zajęcie dziesiątego miejsca w zawodach w Zakopanem w 1998. Ponadto ma na koncie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1998/1999.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1997  Canmore (Calgary) – 32. miejsce
 Drużynowo
 1997  Canmore (Calgary) – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Lauscha – 16 stycznia 1999 (2. miejsce)
  Lauscha – 17 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Ruhpolding – 31 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 27 lutego 1999 (2. miejsce)
  Ishpeming – 5 marca 1999 (2. miejsce)
  Ishpeming – 6 marca 1999 (1. miejsce)
  Ishpeming – 7 marca 1999 (2. miejsce)
  Kuusamo – 28 marca 1999 (2. miejsce)
  Oberstdorf – 31 lipca 1999 (2. miejsce)
  Brotterode – 15 stycznia 2000 (2. miejsce)
  Braunlage – 22 stycznia 2000 (2. miejsce)
  Braunlage – 23 stycznia 2000 (3. miejsce)
  Våler – 10 marca 2000 (1. miejsce)
  Våler – 11 marca 2000 (3. miejsce)
  Rælingen – 20 sierpnia 2000 (2. miejsce)
  Schönwald – 9 lutego 2001 (3. miejsce)
  Villach – 14 lipca 2001 (2. miejsce)
  Ishpeming – 1 marca 2003 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979